Гладкий Сергій Вікторович — український військовий діяч, молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гладкий Сергій Іванович — український архітектор, графік, живописець і видавець.
 Гладкий Сергій Федорович — український радянський металург.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок